Круз Горда има више значења:

 Круз Горда (Акуизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Круз Горда (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Круз Горда (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику